Катарина Малеєва була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Ізабель Куето виграла титул, перемігши у фіналі Лауру Голарсу з рахунком 6–0, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Ізабель Куето (переможниця)
  Юдіт Візнер (чвертьфінал)
  Барбара Паулюс (півфінал)
  Сабрина Голеш (2-ге коло)
  Ангелікі Канеллопулу (чвертьфінал)
  Лаура Гарроне (1-ше коло)
  Зілке Маєр (1-ше коло)
  Лаура Голарса (фінал)

Сітка

Посилання 
 1988 Athens Trophy Draw

Athens Trophy
Тур WTA 1988